Een Sint-Jansberg is van oorsprong een heuvel waarop met midzomer Sint-Jansvuren ontstoken werden en kan verwijzen naar:

 Sint-Jansberg (natuurgebied), een natuurgebied bij Milsbeek
 Sint-Jansbergklooster (Sneek), een voormalig klooster in Sneek
 Sint-Jansbergklooster (Zelem), een voormalig klooster in Zelem
 Sint-Jansberg (Zelem), een heuvel bij dit klooster
 Sint-Jansberg (Maaseik), een buurtschap en voormalige abdij bij Maaseik